Le Championnat de squash du British Open féminin 1995 est l'édition 1995 du British Open qui se déroule à Cardiff du 21 au 26 mars 1995.

La championne du monde et tête de série  Michelle Martin remporte son  titre consécutif face à Liz Irving.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1995
 British Open

féminin 1995
British Open féminin
Sport au pays de Galles en 1995
Sport en mars 1995
Compétition de squash à Cardiff